Нали́м:
 Налим — рыба.
 «Налим» — рассказ А. П. Чехова.
 «Налим» — российская подводная лодка типа «Касатка».